Daxsperger ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Daxsperger (1896–1963), österreichischer Pädagoge, Organist, Dirigent
 Ludwig Daxsperger (1900–1996), österreichischer Komponist, Musikpädagoge, Domorganist und Chorleiter